Dominic Lucero est un danseur, acteur et chanteur américain natif de l'Orange County en Californie. Dominic est né le  et est décédé le .

Au commencement, Dominic a joué dans des productions théâtrales telles que A Chorus Line, The Pajama Game et Grease. 
Sa carrière va aller vers la scène en dansant pour Michael Jackson pour le Bad World Tour, puis il travaillera également avec Paula Abdul sur sa vidéo Cold Hearted entre autres et sur des spectacles tels que Arsenio Hall, American Music Awards, et The Tracey Ullman Show.

En 1991, Dominic va faire partie d'un groupe de danse et va participer à l'émission de télévision Star Search qu'il gagna.

En 1994, il décède d'un cancer du système lymphatique à l'âge de 26 ans.

Filmographie 
 1987 : La Bamba
 1988 : Mac and Me
 1988 : Stand and Deliver
 1989 : Dance to Win
 1990 : Faith
 1992 : Newsies
 1992 : The Mambo Kings

Lien externe 
 

Chorégraphe américain
Acteur américain
Chanteur américain du XXe siècle
Naissance en août 1967
Décès à 26 ans
Mort d'un lymphome
Décès en juillet 1994
Naissance dans le comté d'Orange (Californie)
Décès à Los Angeles
Mort d'un cancer aux États-Unis